

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Celinki – kolonia wsi Kocudza Trzecia w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Dzwola
 Celinki – przysiółek wsi Wilkowo Polskie w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Wielichowo

Zobacz też 
 Celin, Celina, Celinowo, Celinów, Celinówek, Celiny